Miculești se poate referi la:

 Miculești, Dâmbovița
 Miculești, Gorj

Vezi și 
 Micu
 Mica
 Micești
 Micescu
 Miculescu

Toponime românești